

Сьвежниця — село в гміні Стеґна Новодворського повіту Поморського воєводства
 Сьвежниця — село в гміні Ромбіно Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства